Niemcy:
 Langfeld – dzielnica Neunburg vorm Wald
 Lengfeld – dzielnica Würzburga
 Lengfeld – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Osoby:
 Friedrich Lengfeld – niemiecki oficer
 Holger Lengfeld – niemiecki socjolog

Zobacz też:
 Lengefeld
 Lengenfeld